Hodkinson ist der Familienname folgender Personen:

 Eaton Hodkinson (1789–1861), englischer Ingenieur

 William Wadsworth Hodkinson (1881–1971), US-amerikanischer Filmunternehmer 

Siehe auch:
 Hodgkinson